Фортунат:

 «Фортунат» (конец XV века) — прозаический роман, популярнейшая народная книга в средневековой Германии.
 Фортунат — апостол от семидесяти, упоминается апостолом Павлом в 1-м послании к Коринфянам.
 Фортунат Аквилейский (ум. ок. 306 года) — диакон в Сингидунуме, священномученик.
 Фортунат Касейский — святой воин из Фивейского легиона; дни памяти — 16 октября и третье воскресенье октября.
 Венанций Фортунат (между 530 и 540 — ок. 600/609) — епископ Пуатье, латинский писатель раннего средневековья.
  — христианские святые.
 Феликс и Фортунат (III век) — мученики Аквилейские. День памяти — 11 июня.
 Феликс, Фортунат и Ахиллей (ум. в 212) — мученики из Валанса; день памяти — 23 апреля.
 Фортунат — основатель царствующей династии богов-императоров в альтернативно-исторической вселенной «Божественный мир» Бориса Толчинского.

См. также 
 Фортунатов